El término Rutherford puede hacer referencia a:

Personas
Daniel Rutherford (1749-1819), un médico, químico, y botánico escocés.
 Joseph Franklin Rutherford (1869-1942), un segundo presidente de la sociedad Watchtower, central de los Testigos de Jehová en Estados Unidos.
 Ernest Rutherford (1871–1937), un físico neozelandés que desarrolló el modelo atómico que lleva su nombre.
Alexander Rutherford (1857-1941), un político canadiense.
Walter Rutherford (1870-), un exgolfista escocés.
Margaret Rutherford (1892-1972), una actriz inglesa.
Ann Rutherford (1917-2012), una actriz de teatro y cine canadiense.
John Rutherford (1941-), un hispanista británico.
Mike Rutherford (1950-), un bajista inglés
Johnny Rutherford (1938-), un piloto de automovilismo.
Kelly Rutherford (1968-), una actriz estadounidense.

Shannon Rutherford, un personaje de ficción de la serie de televisión Lost interpretada por la Maggie Grace.

Lugares
Rutherford (AVA), un Área Vitivinícola Americana localizada dentro del Valle de Napa AVA y centrado alrededor de Rutherford, California.
Rutherford (California), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Napa en el estado estadounidense de California.
Rutherford (Nueva Jersey), un borough ubicado en el condado de Bergen en el estado estadounidense de Nueva Jersey.
Rutherford (Pensilvania), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Dauphin en el estado estadounidense de Pensilvania.
Rutherford (Tennessee), un pueblo ubicado en el condado de Gibson en el estado estadounidense de Tennessee.
Rutherford College, un pueblo ubicado en el condado de Burke en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
East Rutherford, un borough ubicado en el condado de Bergen en el estado estadounidense de Nueva Jersey.
East Rutherford (Pensilvania), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Juniata en el estado estadounidense de Pensilvania.
Municipio de Rutherford (condado de Martin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Martin en el estado estadounidense de Indiana.

Otros
Condado de Rutherford 
Mark Rutherford

Enlaces externos